SF2 oder SF 2 steht als Abkürzung für:

 SF zwei, früherer Name des Schweizer Fernsehsenders SRF zwei
 SF2, Summenformel für Schwefeldifluorid, chemische Verbindung
 Sablatnig SF 2, deutsches Militärflugzeug des Ersten Weltkriegs
 Schadensfreiheitsklasse 2, ein Schadenfreiheitsrabatt, bekannt aus der Kfz-Versicherung

.sf2 steht für:
 .sf2, Dateinamenserweiterung für das Format 2.0 von SoundFont, Klangsyntheseprogramm

Abkürzung